Bliźniaczki – amerykański sitcom z lat 1998–1999
 Bliźniaczki – holendersko-luksemburski film z 2002 roku w reżyserii Bena Sombogaarta

Zobacz też 
 ciąża bliźniacza
 bliźniak
 bliźniaki